Quinto (Aragón), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza.
Quinto (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino.
Quinto Vercellese, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli (regio Piëmont)
Quinto Vicentino, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza (regio Veneto)